Хо́фман () — фамилия немецкого происхождения. В русском языке она передаётся как Хофман или в старом написании Гофман.

Известные носители:
 Хофман, Александер (1879—1946) — немецкий экономист.
 Хофман, Альберт фон (1867—1940) — немецкий историк, почётный профессор Марбургского университета.
 Хофман, Альберт (1906—2008) — швейцарский химик и литератор, создатель ЛСД.
 Хофман, Андре (род. 1961) — немецкий конькобежец, олимпийский чемпион.
 Хофман, Андреас Готтлиб (1796—1864) — немецкий теолог и ориенталист; профессор Йенского университета.
 Хофман, Вальтер (род. 1949) — бывший восточногерманский слалом каноист.
 Хофман, Вилли (род. 1940) — швейцарский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года.
 Хофман, Властимил (1881—1970) — польско-чешский художник.
 Хофман, Ганс (род. 1933) — военно-морской деятель ГДР, вице-адмирал (1986 год).
 Хофман, Детлеф (род. 1963) — немецкий гребец-байдарочник, олимпийский чемпион.
 Хофман, Изабелла (род. 1958) — американская актриса.
 Хофман, Инго (род. 1953) — бразильский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Хофманн, Иоганн Якоб (1635—1706) — швейцарский историк, автор «Lexicon Universale» (1698).
 Хофман, Йёрг (саночник) (род. 1963) — немецкий саночник, олимпийский чемпион.
 Хофман, Йёрг (пловец) — немецкий пловец, призёр Олимпийских игр.
 Хофман, Курт (1890—1976) — немецкий гребец.
 Хофман, Курт (1910—2001) — немецкий кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.
 Хофман, Леопольд (1738—1793) — австрийский композитор.
 Хофман, Леопольд (1905—1976) — австрийский футболист, полузащитник.
 Хофман, Луис (род. 1997) — немецкий актёр.
 
 Хофман, Михаэль (род. 1961) — немецкий кинорежиссёр и сценарист.
 Хофманн, Моисей Давид (ум. 1890) — раввин в Ungarisch Brod в Моравии; автор «Schibbalim» (Колосья, Вена, 1876).
 Хофман, Отто (1896—1982) — высокопоставленный офицер СС времён Третьего рейха.
 Хофман, Петер (1944—2010) — немецкий оперный и эстрадный певец.
 Хофман, Рихард (1844—1918) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Хофман, Рихард (унтер-офицер СС) (1913—1979) — обершарфюрер СС.
 Хофман, Роалд (род. 1937) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Хофман, Теодор (1935—2018) — военно-морской деятель ГДР, адмирал.
 Хофман, Франц Иоганн (1906—1973) — гауптштурмфюрер СС, шуцхафтлагерфюрер концлагеря Освенцим.
 Хофман, Франц (1814—1882) — немецкий писатель.
 Хофман, Штеффен (род. 1980) — немецкий футболист.
 Хофман, Ютта (род. 1941) — немецкая актриса театра, кино и телевидения.

См. также 
 Гофман
 Гоффман
 Хоффман
 Хоффманн

Примечания